I/O peut faire référence à :
 Diminutif de , l'expression anglaise pour entrée-sortie.
 I/O Board, un périphérique de système d'arcade.
 I/O Gazette, un journal culturel.

Œuvres 
 i/o, un album de Peter Gabriel ;
  (2003), un album de The Letterpress ;
 , un roman illustré japonais de science-fiction ;
 I/O (2004), un album de Limblifter.

Voir aussi 
 
 
 
 
 Google I/O